Alain Testart (1945-2013), anthropologue français ;
 Jacques Testart (né en 1939), biologiste français ;
 Paul Testart (1872-1961), imprimeur-libraire et éditeur de cartes postales à Épinal.